Gordiano puede hacer referencia a lo siguiente:

 Gordiano (nudo). Dificultad que no se puede resolver.
 Gordiano (personaje). Protagonista de las novelas de policiacas de ambientación romana de Steven Saylor.
 Gordiano I. Efímero emperador romano que se reveló contra Maximino en África.
 Gordiano II. Emperador romano, hijo de Gordiano I, muerto a los pocas semanas en batalla.
 Gordiano III. De la familia de los Gordianos, dirigió el Imperio entre los años 238 y 244.